Des élections municipales en Espagne ont lieu le .

Principales mairies 
 Dans les capitales de communauté autonome (en gras) et les 10 plus grandes villes :

Résultats par ville

Andalousie

Malaga 
Francisco de la Torre Prados, le maire sortant, du Parti populaire, est réélu pour un deuxième mandat.

Séville 
Le maire sortant, le socialiste Alfredo Sánchez Monteseirín, est réélu pour un deuxième mandat.

Aragon

Saragosse 
Le Parti populaire est défait, chutant à la deuxième place, tandis que les partis de gauche s'emparent de la majorité absolue. Le socialiste Juan Alberto Belloch succède à José Atarés, du PP.

Asturies

Oviedo 
Le maire sortant, Gabino de Lorenzo, du Parti populaire, est réélu pour un quatrième mandat.

Îles Baléares

Palma 
Le Parti populaire conserve la majorité au conseil municipal, tandis que Catalina Cirer succède à Joan Fageda.

Canaries

Las Palmas de Grande Canarie 
Le Parti populaire conserve de peu la majorité au conseil municipal, tandis que Josefa Luzardo succède à José Manuel Soria.

Santa Cruz de Tenerife 
Le maire sortant, Miguel Zerolo, de la Coalition canarienne, est réélu pour un troisième mandat, mais avec une majorité réduite.

Cantabrie

Santander 
Gonzalo Piñeiro, le maire sortant, du Parti populaire, est réélu pour un troisième mandat.

Castille-et-León

Valladolid 
Le maire sortant, Francisco Javier León de la Riva, du Parti populaire, est réélu pour un troisième mandat.

Castille-La Manche

Tolède 
José Manuel Molina, le maire sortant, du Parti populaire, est réélu pour un deuxième mandat.

Catalogne

Barcelone

Estrémadure

Mérida 
Pedro Acedo Penco, le maire sortant, du Parti populaire, est réélu pour un troisième mandat.

Galice

Saint-Jacques-de-Compostelle 
Le maire sortant socialiste Xosé Sánchez Bugallo est réélu pour un deuxième mandat.

Madrid

Madrid

Murcie

Murcie 
Le maire sortant, Miguel Ángel Cámara, du Parti populaire, est réélu pour un troisième mandat.

Navarre

Pampelune 
La maire sortante, Yolanda Barcina, de l'UPN, est réélue pour un deuxième mandat.

Pays basque

Bilbao 
Le maire sortant, Iñaki Azkuna, du PNV, est réélu pour un deuxième mandat.

Vitoria-Gasteiz 
Le maire sortant, Alfonso Alonso, du Parti populaire, est réélu pour un deuxième mandat.

La Rioja

Logroño 
Le maire sortant, Julio Revuelta, du Parti populaire, est réélu pour un deuxième mandat.

Valence

Valence

Villes autonomes

Liens externes 
  Résultats des élections

2003
Politique en mai 2003
Municipales